SUOX () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 545 амінокислот, а молекулярна маса — 60 283.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза, гемом. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки